Mihálka György (1942–1991) romániai magyar esszéíró, műfordító
Mihálka György (1988) magyar színész